Birger Magnusson er navn på flere personer:
 Birger Jarl (egentlig Birger Magnusson) (1210-1266), svensk regerende jarl
 Birger Magnusson af Sverige (1280-1321), svensk konge, sønnesøn af ovenstående